Nueva Galilea kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Nueva Galilea, Altamirano, Chiapas, 
 Nueva Galilea, Pantelhó, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar